teleutospora – dawna nazwa teliospory
 Teleutospora – rodzaj grzybów